Премия «Сатурн» («Золотой свиток» с 1973 по 1977 г.) за лучший фильм в жанре фэнтези () вручается ежегодно Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с 1975 года.

Академия очень широко трактует понятие «фэнтези», включая в него сказки, притчи, магический реализм, а порой даже научно-фантастические и реалистические фильмы. До появления отдельной номинации «экранизация комикса» супергеройские фильмы нередко награждались в этой номинации.

Лауреаты и номинанты

1975—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2019

2021—2029

См. также 
 Премия «Scream» за лучший фильм-фэнтези

Ссылки 
 http://www.saturnawards.org  
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 1975 , 1976 , 1977 , 1978 , 1979 , 1980 , 1981 , 1982 , 1983 , 1984 , 1985 , 1986 , 1987 , 1988 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 , 1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  

Номинации кинопремии «Сатурн»